Coatesville bezeichnet mehrere Orte:

 Coatesville (Pennsylvania), Ort im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Coatesville (Indiana), Ort im US-Bundesstaat Indiana
 Coatesville (Neuseeland), Ort in Neuseeland